Tamplin bezeichnet:

 Ken Tamplin, US-amerikanischer Rockmusiker 
 William Tamplin (1917–1989), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Tamplin Motors, ehemalige britische Automarke